Muncelu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Muncelu (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Muncelu (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Muncelu (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Muncelu (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea
 Muncelu de Sus, Dorf im Kreis Iași

Siehe auch: Muncel